

Вороньє — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область
 Вороньє — присілок, Орічівський район, Кіровська область